El Raurell (Folgueroles), masia a Osona
 El Raurell (la Quar), masia al Berguedà
 El Raurell (Tavèrnoles), masia a Osona